Griekse mythologie:
 Acamas (zoon van Antenor), zoon van Antenor en Theano, broer van Archelochus, vocht in de Trojaanse Oorlog aan de Trojaanse kant, als een van de leiders van het contingent Dardaniërs.
 Acamas (zoon van Theseus), zoon van Theseus en Phaedro, halfbroer van Demophoon, vocht in de Trojaanse Oorlog aan de Griekse kant, en stal later het Palladium.
 Acamas (zoon van Eussorus) leidde samen met zijn vriend Peiros een contingent Thracische strijders in de Trojaanse oorlog. Hij werd gedood door Ajax de Grote.
 Acamas van Dulichum was een van de vrijers aan het hof van Ithaca tijdens Odysseus' afwezigheid.

Overige:
 Akamas-schiereiland, een schiereiland op Cyprus